szomáli nyelv
 szomáli nép
 Szomália